

Селище міського типу:
 Сергіївка — Одеська область, Білгород-Дністровська міська рада
Села:
 Сергіївка — Волинська область, Луцький район, (до 2020 року — ліквідований Горохівський район)
 Сергіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (до 2020 року — ліквідований Апостолівський район)
 Сергіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (до 2020 року — ліквідований Софіївський район)
 Сергіївка — Дніпропетровська область, (до 2020 року — ліквідований Солонянський район)
 Сергіївка — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Сергіївка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Сергіївка — Донецька область, Краматорський район
 Сергіївка — Донецька область, Маріупольський район
 Сергіївка — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Сергіївка — Донецька область, Покровський район, Удачненська селищна громада
 Сергіївка — Житомирська область, Звягельський район
 Сергіївка — Запорізька область, Вільнянський район
 Сергіївка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Сергіївка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Сергіївка — Луганська область, Сватівський район
 Сергіївка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Сергіївка — Миколаївська область, Братський район
 Сергіївка — Миколаївська область, Казанківський район
 Сергіївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Сергіївка — Одеська область, Подільський район, Кодимська міська громада
 Сергіївка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Сергіївка — Полтавська область, Гадяцький район
 Сергіївка — Рівненська область, Рівненський район, Бугринська сільська громада
 Сергіївка — Рівненська область, Рівненський район, Олександрійська сільська громада
 Сергіївка — Сумська область, Білопільський район
 Сергіївка — Харківська область, Краснокутський район
 Сергіївка — Харківська область, Лозівський район
 Сергіївка — Херсонська область, Каховський район, Великолепетиська селищна громада (до 2020 року — ліквідований Великолепетиський район)
 Сергіївка — Херсонська область, Каховський район, Таврійська міська громада
 Сергіївка — Херсонська область, Генічеський район
 Сергіївка — Херсонська область, Новотроїцький район
 Сергіївка — Хмельницька область, Волочиський район
 Сергіївка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Сергіївка (висілок № 20) — колишнє село, що існувало на території Іванівського району Херсонської області. Ліквідоване в 2-й половині 60-х років 20 ст.
 Сергіївка (Нижньосірогозький район) — колишнє село в Херсонській області.

Сергіївка () — село, Дрокійський район